AKS peut faire référence à :
  ;
 Store Issue Ship, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 un modèle d'AK-47.

Aks peut faire référence à :
 Aks, un film indien de 2001.

Voir aussi 
 Test de primalité AKS, un algorithme permettant de déterminer si un nombre est un nombre premier